Die Saison 2019/20 war die 42. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und die zwölfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde vom Fußball-Regional-Verband Südwest organisiert und am 26. Juli 2019 eröffnet. Vom 1. Dezember 2019 bis zum 28. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, nach dem 21. Spieltag am 13. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut. Am 9. Mai wurde schließlich die endgültige Einstellung des Spielbetriebs bekanntgegeben.

Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie 
Der FVR gab am 13. März 2020 die Einstellung des Spielbetriebs in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bis einschließlich 31. März bekannt. Im Anschluss teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit. Nach einem Beschluss vom 9. Mai wurde die Spielzeit schließlich endgültig für beendet erklärt. Am 10. Juni wurde über die Auf- und Abstiege sowie die Durchführung der Folgesaison entschieden.

Da nicht jeder Teilnehmer dieselbe Anzahl an absolvierten Partien vorzuweisen hatte, wurde auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation die Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). Daraus resultierend wurde der TSV Schott Mainz zum Meister gekürt und als Aufsteiger in die Regionalliga Südwest zur Saison 2020/21 gemeldet. Darüber hinaus musste keine Mannschaft absteigen, zur nächsten Saison sollen hingegen wie zuvor die Aufsteiger aus den untergeordneten Oberligen das Teilnehmerfeld komplettieren.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2018/19:
 Wormatia Worms
 der unterlegene Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest:
 SV Röchling Völklingen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2018/19:
 TSG Pfeddersheim
 TuS Koblenz
 FV Engers 07
 Eintracht Trier
 TSV Schott Mainz
 TuS Mechtersheim
  1. FC Kaiserslautern II
 FC Hertha Wiesbach
 Hassia Bingen
 FC Karbach
 Arminia Ludwigshafen
 FV 07 Diefflen
 der Aufsteiger aus der Rheinlandliga 2018/19:
 Eisbachtaler Sportfreunde
 der Aufsteiger aus der Saarlandliga 2018/19:
 SV Elversberg II
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest 2018/19:
 SV Gonsenheim
 der Sieger der Aufstiegsrunde der Vizemeister von Rheinlandliga, Verbandsliga Südwest und Saarlandliga 2018/19:
 FV Dudenhofen

Abschlusstabelle 
Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2019
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020